Владимир Лопатин:
 Лопатин, Владимир Викторович (1933—2015) — инженер, строитель.
 Лопатин, Владимир Владимирович (1935—2021) — советский и российский лингвист.
 
 Лопатин, Владимир Семёнович (1879—1918) — российский общественный деятель.